Rerrich Béla (1881–1932) műépítész, kertépítőművész
 Rerrich Béla (1917–2005) olimpiai ezüstérmes párbajtőrvívó, edző, előbbinek a fia